Je t'aime est la conjugaison du verbe aimer à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Elle est l'une des formes les plus courantes pour exprimer à une personne l'amour qu'on lui porte. 

Cette expression a donné son nom à différents titres d'œuvres :
 Je t'aime, film français avec Henri Monteux (1914) ;
 Je t'aime, pièce de théâtre de Sacha Guitry (1920) ;
 Je t'aime, film canadien réalisé par Pierre Duceppe (1974) ;
 Je t'aime, album de Serge Lama (1987) ;
  (Ti amo), livre de Francesco Alberoni, 1996 ;
 Je t'aime, série télévisée grecque réalisée par Omiros Efstratiadis (2007) ;
 Je t'aime, chanson de Lara Fabian sortie en 1996 sur son album Pure ;
 Je t'aime, film de Hassan Fathi (2011).

Voir aussi 
 Que je t'aime, chanson de Johnny Hallyday sortie en 1969
 
 
 Autres langues :
 Anglais : 
 Espagnol : 
 Italien : 

Homonymie de titre
Amour